Slaski ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Mauritius von Slaski (1856–1906), Rittergutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter
 Ludwig von Slaski (1818–1898), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter

Siehe auch:
 Slansky